Île Sainte-Marie, eiland bij de oostkust van Madagaskar.
St. Marie (Montana), plaats in de Verenigde Staten van Amerika.